Geografia:
 Prescott (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona.
 Prescott (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Prescott Valley, població dels Estats Units a l'estat d'Arizona.
 Biografies:
 Prescott Bush (Columbus, 1895 – Nova York, 1972), polític nord-americà.
 James Prescott Joule (1818 – 1889), físic anglès.
 Edward C. Prescott (Glens Falls, 1940), economista i professor universitari estatunidenc guardonat amb un Premi Nobel.
 Prescott Observatory, observatori astronòmic.